

События

Римская империя 
 Император: Тиберий Клавдий Нерон (патриций); ординарные консулы: Марк Валерий Мессала Барбат (патриций) и  (плебей); проконсулы: Гай Вибий Серен (в Бетике) и  (в Азии); претор: Гней Домиций Корбулон; квестор: Геллий Публикола (в Азии).

Китай 
 Ок. 20 — Ван Ман посылает на Шаньдун армию «Зубы тигра». Поражение армии.

Родились 
 Гней Хоссидий Гета — древнеримский военный и политический деятель из неименитого плебейского рода Хоссидиев.
 Куджула Кадфиз — первый правитель Кушанского царства.
 Луций Анней Корнут — древнеримский философ-стоик, учитель Персия и Лукана.
 Публий Корнелий Сципион (консул 56 года) — римский военный и политический деятель, консул в 56 году.
 Элия Юнилла — представитель рода Сеев.

Скончались 

 Випсания Агриппина (56), первая жена Тиберия
 Гай Вибий Постум (55) — Консул-суффект Римской империи 5 года
 Гней Кальпурний Пизон — консул Римской империи 7 года до н. э., покончил жизнь самоубийством
 Луций Волузий Сатурнин — консул-суффект Римской империи 12 года до н. э.
 Марк Валерий Мессала Барбат, отец Мессалины, возможно консул 20 года.
 Марк Веррий Флакк — римский грамматик.

См. также

Примечания